A szlovák Vysoké Tatry földrajzi név jelentései:
Magas-Tátra hegység
Magastátra, üdülőváros